Tomimaru Ōkuni , en japansk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Okuni och som upptäckare av 130 asteroider.

Asteroiden 7769 Okuni är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Tomimaru Okuni

Referenser 

Män
Födda 1931
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet